A Ingênua Libertina é um romance escrito por Colette e publicado na França em 1909.

Ele foi adaptado para o cinema em 1950 por Jacqueline Audry com o mesmo título em português, com Danièle Delorme no papel de Minne e Franck Villard no de Antoine.

Resumo 
Moça jovem e de boa família parisiense, a linda Minne fica entediada com sua vida cotidiana confortável e sem surpresas. Ela é fascinada pelas proezas dos bandidos de Levallois-Perret, cujas aventuras ela lê no jornal às escondidas de sua mãe. Apenas seu primo mais velho Antoine, que é secretamente apaixonado por ela, a distrai um pouco durante as férias. Mas, numa noite, cansada de pensar em vão em Cabelo de Anjo, o chefe dos criminosos com os quais ela sonha, Minne assume as rédeas de seu próprio destino e embarca em uma odisseia noturna em Paris.

Alguns anos mais tarde, em seguida a sua escapada, Minne se encontra casada com Antoine, aliás, sem muita felicidade, exceto para seu primo, que fica maravilhado de a ter só para si. Ele não sabe que Minne o está traindo despreocupadamente, em busca do prazer que ela não encontrou em seu relacionamento. Contudo, seus amantes ocasionais apenas lhe causam tédio e aborrecimento. Então, a moça logo se resigna a levar uma vida sem graça nos braços do marido. Mas talvez a felicidade chegue sem que ela espere...

Sobre o romance 
Colette não gostava muito deste livro, que ela escreveu instigada por seu primeiro marido, Willy, que a mantinha em uma espécie de "escravidão literária" no início de seu casamento. Alguns anos depois de escrever Minne (1904) e Les Égarements de Minne (1905; Os Desvarios de Minne, em tradução livre), a autora os retoma para reorganizá-los em um único volume: A Ingênua Libertina.

Adaptações 

 1915 : Minne, filme mudo francês de André Hugon, com Musidora.
 1950 : A Ingênua Libertina, filme francês de Jacqueline Audry, com Danièle Delorme, Franck Villard e Yolande Laffon.

Literatura
Romance
Livros adaptados para o cinema